

Poissons 
Le nom Escolier peut désigner quelques espèces de grands poissons osseux marins d'eau profonde, de forme allongée et comportant souvent une première nageoire dorsale longue :

 Ruvettus pretiosus (Escolier ou rouvet),
 Lepidocybium flavobrunneum ou Escolier noir,
 Gempylus serpens ou Escolier serpent.

Autres 
 Les Escoliers, groupe musical belge.

Patronyme 
 Raymond Escholier, de son nom civil Raymond-Antoine-Marie-Emmanuel Escolier (1882-1971), journaliste, romancier et critique d'art français. 

Perciformes (nom vernaculaire)
Gempylidae